В статье представлен список футбольных клубов Нидерландов по числу выигранных титулов. В нём перечислены все голландские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из основных домашних трофеев, либо хотя бы один из европейских клубных турниров (существующих в настоящее время или существовавших раньше). Эти трофеи включают в себя: Чемпионат Нидерландов по футболу, Кубок Нидерландов по футболу, Суперкубок Нидерландов по футболу, Лигу чемпионов и её предшественника Кубок европейских чемпионов УЕФА, ныне упразднённый Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы, её предшественников Кубок УЕФА и Кубок Ярмарок, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

История 
С начала 1880-х годов, в Нидерландах в различных городах стали появляться футбольные клубы, в частности команды появились в Амстердаме, Апелдорне, Гааге, Энсхеде, Харлеме, Роттердаме и Утрехте. В 1888 году появилась первая в стране лига — Первый класс Запад () с участниками из Амстердама, Гааги, Харлема и Роттердама. Лига включала в себя провинции Северная и Южная Голландия, а также Утрехт. В первые годы иногда команды с юга страны принимали участие в турнире: до тех пор, пока не был основан Первый класс Юг. Первые два сезона не были завершены, но их лидеры на момент прерывания как правило учитываются в статистике как чемпионы. Первый официальный чемпионат состоялся в сезоне 1890/91. Соответственно первыми чемпионами могут считаться ВВ Конкордиа Роттердам или «ХВВ Ден Хааг» из Гааги. До сезона 1896/97 года Eerste Klasse West был единственным турниром высшего уровня в Нидерландах. В 1896 году стартовала еще одна лига с командами из восточных провинций — Eerste Klasse Oost (участвовали команды провинций Гелдерланд и Оверэйссел). Победитель плей-офф между двумя региональными чемпионами стал официальным национальным чемпионом.
В период с 1898 года по 1950 год чемпион определялся в плей-офф между победителями 2—6 региональных лиг. С 1950 года по 1954 год титул определялся в плей-офф между победителями 4 или 5 региональных лиг. Сезон 1954/55 стал первым сезоном профессионального футбола в Нидерландах, титул был разыгран в плей-офф между победителями четырёх «Eerste klasses», а титул чкмпиона 1955/56 был определен в плей-офф между четырьмя клубами — по два лучших из двух региональных лиг «Hoofdklasse». С сезона 1955/56 в Нидерландах существует национальный первый дивизион «Eredivisie» .

Титулы 
 Принятые сокращения

Национальный чемпионат
ЧН = Чемпионат Нидерландов (Эрсте Классе Запад (1888—1897), Чемпионский турнир 1897—1950, Эрсте Классе (1950—1954), профессиональные чемпионаты (1954—1955), Эредевивизи (1955 — )

Национальные кубковые соревнования
КН = Кубок Нидерландов по футболу (с 1889 года) 
СКН = Суперкубок Нидерландов по футболу (1949 год, с 1991 года по )

Основные еврокубки
КЕЧ/ЛЧ = Лига чемпионов и Кубок европейских чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов УЕФА 
КУЕФА/ЛЕ = Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА
КОК = Кубок обладателей кубков

Прочие еврокубки
СКУ= Суперкубок УЕФА
КИ = Кубок Интертото УЕФА

Глобальные турниры
МКК = Межконтинентальный кубок

По клубам 

Примечания. Чемпионат Нидерландов по футболу 2019/20, Кубок Нидерландов по футболу 2019/20, Суперкубок Нидерландов по футболу 2020 были отменены из-за эпидемии COVID-19.

По городам 

Примечания. Чемпионат Нидерландов по футболу 2019/20, Кубок Нидерландов по футболу 2019/20, Суперкубок Нидерландов по футболу 2020 были отменены из-за эпидемии COVID-19.

По провинциям 

Примечания. Чемпионат Нидерландов по футболу 2019/20, Кубок Нидерландов по футболу 2019/20, Суперкубок Нидерландов по футболу 2020 были отменены из-за эпидемии COVID-19.

Примечания 

Нидерланды по трофеям
 
Нидерланды по трофеям